Национальная сборная Белоруссии по мини-футболу представляет Белоруссию на международных соревнованиях по мини-футболу. Руководящая организация — Белорусская ассоциация мини-футбола (футзала). Не сумела квалифицироваться ни на один из чемпионатов мира. В чемпионатах Европы впервые участвовала в 2010 году.

История

Участие в финальной части Евро-2010 
Самым высоким результатом сборной является выход на Евро-2010, которое проходило в Венгрии. В финальной части соревнований команда сыграла два матча. В одной группе с Белоруссией оказались Испания и Португалия (впоследствии, сыгравшие в финале турнира). Первый матч против испанцев закончился разгромом — 9:1. Во втором матче, где оппонентом была сборная Португалии, белорусы в равной борьбе добились результативной ничьи — 5:5. По ходу встречи Белоруссия вела 4:2, однако пропустила 3 мяча (один из них был забит в момент, когда при ничейном счёте на площадку вместо вратаря белорусов вышел полевой игрок). Отыграться удалось на последней минуте после исполнения штрафного. Судьба выхода в плей-офф решалась в последнем матче группы Испания — Португалия. Португальцы были разгромлены (1:6), однако не с той разницей, которая была нужна белорусам. Сборная Белоруссии заняла последнее место и закончила своё выступление на турнире.

Результаты выступлений 
Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Состав 
Список игроков, вызванных для участия в основном раунде квалификации Евро-2018 (8-11 апреля 2017 года):
Данные приведены на 1 апреля 2017 года

Матчи сборной

Десять последних матчей 

 д — матч в Беларуси (домашний)
 г — матч на площадке соперника (гостевой)
 н — матч на нейтральной площадке

 ТМ — товарищеский матч
 ОЧЕ-2018 — отборочный турнир чемпионата Европы 2018

Примечания

Ссылки 
 Национальная сборная Белоруссии на сайте УЕФА
 Матчи национальных команд на futsalplanet.com

Белоруссия
Мини-футбол в Белоруссии
Мини-футбол